Kosanica est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Kosanica, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
la Kosanica, une rivière, affluent de la Toplica ;
Mala Kosanica, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.